Turniej rankingowy Welsh Open był rozgrywany w dniach 11 – 17 lutego 2008 roku w hali The Newport Centre w mieście Newport. Obrońcą tytułu mistrzowskiego był Neil Robertson, który jednak przegrał w meczu 1/8 finału z Allisterem Carterem 3:5.

W finale zmierzyli się Mark Selby oraz Ronnie O’Sullivan, a pojedynek zakończył się zwycięstwem tego pierwszego - 9:8. Dla Selby’ego był to pierwszy triumf w imprezie rankingowej, choć wcześniej wygrał on nierankingowy turniej Masters.

W Polsce turniej transmitowała stacja komercyjna Eurosport.

Nagrody 
Zwycięzca: £35 000
II Miejsce: £17 500
Półfinalista: £8 750
Ćwierćfinalista: £6 500
Last 16: £4 275
Last 32: £2 750
Last 48: £1 725
Last 64: £1 325

Najwyższy break turnieju: £2 000
Maksymalny break: £20 000

Najwyższy break eliminacji: £500
Maksymalny break w eliminacjach: £1 000

Łączna pula nagród: £225 500

Breaki stupunktowe turnieju zasadniczego 
  Ronnie O’Sullivan 143, 135, 113, 108, 105, 101
  Marcus Campbell 134
  Ken Doherty 133
  Joe Perry 132, 115, 108, 107
  Stephen Hendry 130, 124
  Shaun Murphy 129, 108, 105
  John Higgins 125, 114
  Judd Trump 123, 112
  Stuart Bingham 123
  Ding Junhui 115
  Mark Selby 114, 107, 101
  Mark Williams 114, 100
  Michael Judge 112
  Stephen Maguire 109
  Jamie Cope 107
  Andrew Higginson 107
  Allister Carter 105, 102
  Dave Harold 103
  Rod Lawler 102
  Marco Fu 101
  Anthony Hamilton 100
  Neil Robertson 100

Drabinka turniejowa

Linki zewnętrzne 
 Welsh Open 2008 na WSA 

2008 w sporcie
Welsh Open
2008 w Walii